Jüdischer Friedhof Zeltingen steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Zeltingen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Zeltingen)